XVII. (17.) Korps bzw. XVII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XVII. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 XVII. Armeekorps (Wehrmacht)
 XVII. Waffen-Armeekorps der SS (ungarisches)